Кретье́н ( — христианин) — французская фамилия.
 Кретьен, Анри (1879—1956) — французский астроном, инженер-оптик, профессор и изобретатель.
 Кретьен, Жан (Joseph Jacques Jean Chrétien, род. 1934) — канадский политик, премьер-министр Канады (1993—2003).
 Кретьен, Жан-Лу (Jean-Loup Jacques Marie Chrétien, род. 1938) — французский космонавт.
 Кретьен, Жан-Пьер (Jean-Pierre Chrétien, род. 1937) — французский историк-африканист.
 Кретьен де Труа (Chrétien de Troyes; ок. 1135—ок. 1183) — выдающийся средневековый французский мастер куртуазного романа.
 Кретьен Франсуа де Ламуаньон (Chrétien François de Lamoignon de Bâville) (1735—1789) — французский государственный деятель.

Другое 
 Кретьен — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.